Misi kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 
 Miši, samhälle, Federationen Bosnien och Hercegovina

Finland 
 Misi, Finland, by i Rovaniemi stad, längs Laurila–Kelloselkä-banan omkring 50 km öster om centraltätorten.